A me piace così () — дебютный полноформатный студийный альбом итальянской певицы Эммы Марроне, выпущенный 19 октября 2010 года на лейбле Universal Music Italia.

Об альбоме 
Альбом состоит из двенадцати треков, включая кавер-версию песни La lontananza Доменико Модуньо. 16 февраля 2011 года был выпущен издание Sanremo, в котором есть ещё одна песня с группой Modà. В альбоме многие песни имеют стиль поп-музыки, а некоторые песни в стиле рок (особенно в песне On Line).

Список композиций

Турне в поддержку альбома 

15 марта 2011 Эмма пела на разогреве певицы Тейлор Свифт в рамке тура Speak Now World Tour в Милане. Она была на разогреве Васко Росси в рамке тура Vasco Live Kom '011. Тур начался 8 июня 2011 года и 10 июня сделала остановку в Словению. 15 июня 2011 года, продолжила гастроли в по городам Италии, а закончила 16 июля 2011 года.

Даты концертов

Сет-лист 
<LI>Ho toccato il cielo
<LI>Emozioniamoci ora
<LI>Cullami
<LI>Sembra strano
<LI>On Line
<LI>Folle Paradiso
<LI>Dimmi che senso ha
<LI>La lontananza (cover Domenico Modugno)
<LI>L'esigenza di te
<LI>Valerie (cover Amy Winehouse)
<LI>L'amore che ho
<LI>Per sempre
<LI>Petali
<LI>Dalle vene
<LI>Tango della gelosia (cover Росси, Васко)
<LI>Meravigliosa
<LI>Purché tua
<LI>Arida
<LI>Davvero
<LI>Con le nuvole
<LI>Oro nero (cover Otto Ohm)
<LI>Colori
<LI>Io son per te l'amore
<LI>America (cover Gianna Nannini)
<LI>Calore
<LI>Arriverà (versione senza i Modà)

Чарты

Примечания 

Альбомы Эммы Марроне
Альбомы на итальянском языке
Альбомы Италии